Хомолка (также Гомолка; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий выходцев из Чехии и их потомков.
 Гомолка, Бенно (1860—1925) — немецкий учёный-химик.

 Хомолка, Карла (род. 1970) — канадская серийная убийца.
 Хомолка, Оскар (1898—1978) — австрийский актёр.

См. также 
 Гомулка